Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу — первенство среди футбольных клубов республики Латвийской ССР. Проводился в 1941 году и с 1945 по 1991 год, в остальное время проводился чемпионат Высшей лиги Латвии (до 1927 года — чемпионат Латвии) по футболу.

Чемпионы и призёры 

Примечание. Самый первый розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу, начался в июне 1941 года, но вскоре был прерван из-за начала Великой Отечественной войны. Официальный отсчёт чемпионатов Латвийской ССР идёт с 1945 года.

Примечания